Ambroise Girier (1867-1935), chanteur et acteur français ;
 Jean-Marie Girier (1984-), homme politique français ;
 Lucien Girier (1890-1967), aviateur militaire français ; 
 René Girier (1919-2000) dit « René la Canne », truand français. 

Patronyme français